Gli avamposti della gloria (The Quick and the Dead) – film del 1963 diretto da Robert Totten
 The Quick and the Dead – raccolta di racconti di Vincent Starrett del 1965
 Lo svelto e il morto (The Quick and the Dead) – romanzo di Louis L'Amour del 1973
 Il vivo e il morto (The Quick and the Dead) – film per la televisione del 1987 diretto da Robert Day, tratto dal romanzo di Louis L'Amour
 Pronti a morire (The Quick and the Dead) – film del 1995 diretto da Sam Raimi